Серге́й Не́стеров:
 Нестеров, Сергей Васеньевич (1907—?) — председатель Челябинского Исполнительного комитета.
 Нестеров, Сергей Егорович (1922—1999) — советский подполковник, Герой Советского Союза.